Wimbledon 1989 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 26 czerwca–9 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 103. edycja rozgrywek.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Linki zewnętrzne 
 Turniej mężczyzn na oficjalnej stronie ITF
 Turniej kobiet na oficjalnej stronie ITF

Wimbledon według lat
1989 w tenisie ziemnym